Огулин — поселення в Словенії
 Огулин — місто в Хорватії